Abacion är ett släkte av mångfotingar. Abacion ingår i familjen Abacionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Abacion